Татья́на Капу́стина:
 Капустина, Татьяна Константиновна (род. 1950) — балетмейстер, педагог.
 Капустина, Татьяна Михайловна (1925—2008) — врач-педиатр, Герой Социалистического Труда (1969).
 Капустина, Татьяна Порфирьевна (1935—2020) — советская и российская художница-анималист, иллюстратор.